Э́нтони Ро́джер Ле́мке () — канадский актёр.

Биография 
Энтони Лемке родился в Оттаве в Онтарио в Канаде. Но теперь проживает в Монреале в провинции Квебек, с тех пор как переехал туда для получения юридического образования в престижном Университете Макгилла на юридическом факультете, который он окончил в 2007 году.

Дебютировал на телевидении в 1997 году. Снимался в сериалах «Королева мечей», «Школа первых ракеток», «Читающий мысли», «Реальные парни», «Зов крови», «Добрая ведьма», «Тёмная материя» и других.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Киноактёры Канады
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники юридического факультета Университета Макгилла